Талула има више значења:
 Талула (Илиноис)
 Талула (Луизијана)